Ла Лусерна има више значења:

 Ла Лусерна (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лусерна (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лусерна (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику